Masters Series Monte Carlo 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Masters Series Monte Carlo rozgrywany w dniach 19–27 kwietnia 2008 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 270 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Monako